Circinado significa "enrolado", ou seja, dobrado sobre si próprio duma forma circular, e é aplicado com dois sentidos:

 na expressão vernação circinada, um termo botânico para indicar a forma como se desenvolvem as folhas dos fetos ou samambaias; e
 circinado relativo a lesões em forma de anel, especialmente na pele.

Fonte: Dicionário da Sociedade de Língua Portuguesa, Lisboa.

Desambiguação